YH steht für:
 Youth Hostel, Jugendherberge
 Yonghui Superstores, Lebensmittelhandelskette in der Volksrepublik China
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden

YH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Estland: Anhänger
 Griechenland: Athen
 Großbritannien: Leeds
 Norwegen: Bodø in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Abkürzung